Łopuchówko – osada leśna (gajówka) w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Murowana Goślina.

Przypisy

Bibliografia 
 TERYT

Murowana Goślina (gmina)
Puszcza Zielonka